Les Masters d'Europe de snooker 2017 sont un tournoi professionnel de catégorie ranking inscrit au calendrier de la saison 2017-2018 de snooker qui se tient du 2 au  à Lommel en Belgique.

Le tenant du titre de la compétition est le joueur anglais Judd Trump qui avait vaincu, l'an passé, son compatriote Ronnie O'Sullivan en finale 9 frames à 8.

Dotation 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Troisième tour : 
 Deuxième tour : 
 Premier tour : 
 Meilleur break télévisé : 
Dotation totale :

Qualifications 
Les qualifications se déroulent à Preston dans le Lancashire en Angleterre les 3 et . Les matchs sont joués au meilleur des 7 manches.

Tableau final

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 

 140  Eden Sharav
 130  Jimmy Robertson
 130  Noppon Saengkham
 127, 100  Robert Milkins
 119  Anthony Hamilton
 118  Jack Lisowski

 116  Zhou Yuelong
 112  Ben Woollaston
 111  Martin Gould
 110  Thor Chuan Leong
 107  Michael Georgiou
 106  Neil Robertson

 105  Mark Davis
 105  Andrew Higginson
 103  Ryan Day
 102  Joe Perry
 101  Cao Yupeng
 100  Matthew Selt

Pendant le tournoi 
 145, 141, 110, 102  Mark Allen
 143  Martin Gould
 138, 138, 136, 112, 101  Zhou Yuelong
 134, 129, 100  Neil Robertson
 131, 127, 120, 116, 111, 109  Mark Selby
 131, 109  John Higgins
 130, 119, 116, 113, 107, 102, 101  Stuart Bingham
 129  Aditya Mehta
 127  Jack Lisowski
 121, 116  Ben Woollaston
 115, 110, 107, 107, 106, 101, 100  Judd Trump
 113  Alfie Burden
 109  Jamie Jones
 108  Mei Xiwen
 105, 102, 101, 100  David Gilbert
 105  Martin O'Donnell
 103  Mark Davis
 102, 102, 101  Mark Williams
 102  Thepchaiya Un-Nooh

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2017-2018 de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
 

2017
Événement sportif international en Belgique
Snooker en 2017
Sport en Belgique en 2017
Sport en octobre 2017